SKM ist die Abkürzung für:

 Seitenkraftmessverfahren, Messverfahren zur Feststellung der Griffigkeit von Straßenoberflächen
 Sozialdienst katholischer Männer
 Standardkostenmodell
 Sikkim Krantikari Morcha, eine indische Partei
 Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, die S-Bahn in der Dreistadt Danzig–Zoppot–Gdingen
 Szybka Kolej Miejska w Warszawie, die S-Bahn in Warschau
 die SŽD-Baureihe СКМ, siehe SŽD-Baureihe СК

SKM